Jadranka je lahko:

 Jadranka - osebno ime
 Jadranka - tržaški časopis v letih 1921–1923